David Whyte ist der Name von:

* David Whyte (Dichter) (* 1955), irischer Dichter
 David Whyte (Fußballspieler, 1959) (* 1959), schottischer Fußballspieler
 David Whyte (Fußballspieler, 1971) (1971–2014), englischer Fußballspieler
 David Whyte (Rugbyspieler) (* 1940), schottischer Rugby-Union-Spieler
 David Whyte (Tennisspieler), australischer Tennisspieler